Sjors (1954-1975), een Nederlands stripblad
Sjors (1930-1954) of Rebellenclub, een Nederlands stripblad
Sjors en Sjimmie of Sjors van de Rebellenclub, een Nederlandse stripreeks
Sjors (personage), personage uit bovenstaande stripreeks